Фрі́ц, або Фри́ц () — німецька власна назва, чоловіче ім'я, прізвище. Скорочена зменшувальна форма імен Фрідріх (), Фредерик (), Фрідолін (). «Фри́ци» — зневажлива назва німців у Великій Британії, Росії та країнах Східної Європи, що поширилася в часи Першої Світової війни.

Ім'я 

Фріц Баєрляйн
Фріц фон Белов
Фріц ван дер Берге
Фріц Вальтер
Фріц Вальтер (1960)
Фріц фон Веттштейн
Фріц Вітт
Фріц Вундерліх
Фріц Гаарман
Фріц Габер
Фріц Гайдер
Фріц Гофман
Фріц Грезер
Фріц Здунек
Фріц Келлер
Фріц Кортнер
Фріц Крейслер
Фріц Лайбер
Фріц Ланг
Фріц Ліпман
Фріц Лондон
Фріц Прегль
Фріц Тіссен
Фріц Тодт
Фріц Фессман
Фріц Фішер
Фріц Фрайтаг
Фріц Цвіккі
Фріц Цейка
Фріц Церніке
Фріц-Вальтер-Штадіон
Фріц Шмедес
Фріц фон Шольц
Фріц Штробль

Прізвище 
Діц Фріц
Клеменс Фріц

Прізвиська 
 «Наш Фріц» () — Фрідріх III (німецький імператор)
 «Старий Фріц» () — Фрідріх II (король Пруссії)

Німецькі імена
Німецькі прізвища